

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 10 podstawowych
 Sady – część miasta Szczebrzeszyn
 Sady – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Sady – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów 
 Sady – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Sady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów 
 Sady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słubice 
 Sady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów 
 Sady – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Niemodlin 
 Sady – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn 
 Sady – przysiółek wsi Węchadłów w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Michałów
 Sady – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Tarnowo Podgórne 
 Sady – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec

Inne 
 Sady – dzielnica Kielc
 Sady – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Józefowo
 Sady – przystanek kolejowy w Sadach, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Niemodlin
 Sady – przystanek kolejowy na Białorusi

Zobacz też 
 Głubczyce-Sady, Nowe Sady, Stare Sady, Sady Dolne, Sady Górne, Sady-Kolonia